Mariusz Fyrstenberg e Santiago González erano i detentori del titolo e lo hanno difeso battendo in finale Steve Johnson e Sam Querrey per 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Treat Huey /  Maks Mirny (primo turno)

  Eric Butorac /  Scott Lipsky (quarti di finale)
<li>  Steve Johnson /  Sam Querrey (finale)

Wildcard

  Taylor Fritz /  Ryan Harrison (finale)

  David O'Hare /  Joe Salisbury (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Memphis Open 2016
ATP World Tour 2016